McDowell County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 McDowell County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 McDowell County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie